Топ-модель по-американски, 20 сезон или Топ-модель по-американски: Парни и Девушки — двадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». В этом сезоне Тайра Бэнкс решила взять 8 девушек и 8 парней. Шоу транслировалось на телеканале CW летом 2013 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством NEXT Model Manajement
 Разворот в журнале Nylon
 Кампания Guess
 Денежный приз — 10000 $

Состав жюри остался таким же: ведущая Тайра Бэнкс, критик Келли Катрон, модель Роб Эванс, блогер Брайанбой.

В этом сезоне участники отправились на Бали. Победителем сезона стала 19-ти летняя Джордан Миллер из Бенда (Орегон).

Участники 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

 Участник или участница был(а) исключен(а).
 Участника или участницу вернули в шоу.
 Участник или участница выиграл(а) конкурс.
 Участник или участница выиграл(а) конкурс, но был(а) исключен(а).
 Участник или участница исключен(а) до финального судейства.
 Участник или участница был(а) возвращен(а) на конкурс, но позже исключен(а).

Худшая двойка/тройка

 Участник был исключен после его первого нахождения в двойки/тройки худших
 Участник был исключен после его второго нахождения в двойки/тройки худших
 Участник был исключен после его третьего нахождения в двойки/тройки худших
 Участник был исключен на финальном судействе и стал финалистом

 В 1 серии число участников было сокращено из 36 до 26. В 2 серии число участников было сокращено из 26 до 16.
 В 3 серии Майк, Бианка и Крис Ш. остались в тройке худших. Первой была исключена Бианка, т.к. у неё был самый маленький балл, вторым был отчислен Крис Ш, т.к. его балл был ниже, чем балл Майка. В дальнейшем Бьянка и Крис Ш. не принимали участие в фотосессиях для отчисленных.
 В 4 серии Александра заняла место Кори, а Кори место Александры в порядке вызова.
 Джереми, Канани и Фил остались в тройке худших. Первым был исключен Джереми, т.к. у него был самый маленький балл, второй была исключена Канани, т.к. её балл был ниже, чем балл Фила.
 В конце 9 эпизода, после исключения Фила, вышли все исключенные участники (кроме Бьянки и Криса Ш.). Александра была возвращена в конкурс, т.к. у неё был самый большой балл от зрительского голосования из всех исключенных девушек. После этого Джереми, Фил и Майк получили возможность вернуться на конкурс.
 В 10 серии был повтор самых интересных моментов из эпизодов.
 В 11 серии Джереми был возвращен в конкурс, т.к. имел самый большой балл от зрителей среди исключенных парней.
 В 11 серии Александре стало плохо во время судейства. Она не пришла на финальный отбор, Александра и Крис Э. остались в двойке худших, но только Крис Э. присутствовал на судействе. В итоге, Александра была исключена.
 В 15 серии за 20 минут до финального показа к финалистам пришла Тайра и сообщила, что один из них будет отчислен перед показом. На это решение будут влиять оценки судей и зрителей за снимки для компании Guess. В 16 серии выяснилось, что Кори был отчислен.

Оценки 

 Участник(ца) получил(а) самый высокий балл недели
 Участник(ца) исключен(а)

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

19 сезон
Телесезоны США 2013 года